Богатирська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Богатирська волость — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Богатирська волость — Ялтинського повіту Таврійської губернії;